Limbo kan syfta på:

 Limbo (dans) – en dans
 Limbo (datorspel) – ett datorspel+
 Limbo (film) – en film från 2010
 Limbo (musikalbum) – ett album från 1999 med Eldkvarn
 Limbo (programspråk) – ett programspråk
 Limbo (religion) – enligt äldre, numera inaktuell, katolsk teologi en del av dödsriket
 Limbo (spel) – en produkt från Svenska Spel
 Limbo (TV-serie) – svensk TV-serie 2023